Dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons, la Séparation est un événement catastrophique majeur qu'a connu la planète fictive Abeir-Toril peu après l'arrivée des elfes, à l'occasion de la création du refuge d'Éternelle-Rencontre. Cet épisode est raconté en détail dans le chapitre 9 du roman Éternelle rencontre, le berceau des elfes écrit par Elaine Cunningham.

Le monde connaît une seconde Séparation en 1487 CV, ce qui correspond au début de l'époque décrite dans la  de D&D.

Résumé 

Aux alentours de -24000 CV, une Assemblée réunissant des elfes dorés, des elfes verts et des elfes d’argent ainsi que l'elfe sauvage Feuillétoile comme Centre, invoque la Haute Magie elfique afin de créer le nouveau refuge elfique d’Éternelle-Rencontre. Le super-continent Merrouroboros est coupé en deux par les forces magiques, conduisant une grande partie des terres émergées loin vers l’ouest et faisant des centaines de milliers de morts toutes races confondues. Ainsi furent créés les continents connus sous le nom de Maztica, Zakhara, Kara-Tur et Féérune. La première dynastie d’Illythiiri (elfes noirs) tombe tandis que la capitale d’Atormash et les terres alentours sont submergées.

Feuillétoile assiste aux dégâts provoqués par la Haute magie et en est horrifiée, pensant que le sort a échoué mais les dieux Corellon Larethian et Angharradh lui apparaissent. Ils lui apprennent qu'ils ont contribué à ce qui s'est produit et qu'Éternelle-Rencontre a bien été créée. Corellon Larethian confie alors aux elfes l'Arbre des Âmes, afin de les protéger et de leur permettre d'utiliser la Haute Magie, mais explique que l'Arbre doit être installé à Éternelle-Rencontre et qu'une fois planté, il ne pourrait plus être déplacé.

Notes et références 

Événement des Royaumes oubliés